Dílar, gemeente in de Spaanse provincie Granada 
Dilar (geslacht), een geslacht van netvleugeligen